Софі́йський трамва́й () — система електричного трамваю в столиці Болгарії місті Софії, один із видів софійського міського громадського транспорту; це єдина трамвайна мережа в Болгарії.

Фактично система складається з двох мереж з коліями різної ширини: вузькоколійної (1000 мм) та стандартної (1435 мм). Електричний трамвай діє у Софії, починаючи від 1 січня 1901 року.

Історія 
Історія софійського трамваю починається 1 грудня 1898 року, коли міська влада віддала концесію на будівництво трамваю французьким і бельгійським фірмам. Трамвайний рух був започаткований 1 січня 1901 року. На момент свого відкриття система складалась з шести ліній із загальною довжиною 23 км і обслуговувалась 25 моторними та 10 причепними вагонами. Ширина колії становила 1000 мм.

До 1931 року трамвайні вагони для Софії закуповувались за кордоном, а відтоді нові вагони будувались у Болгарії під керівництвом інженера Теодосія Кардаєва. Від 1936 року болгарські трамваї випускалися під маркою ДТО ()

У 1934 році в районі Красно Село було збудовано нове велике трамвайне депо, а 1951 року — тут же було збудовано фабрику з виробництва трамваїв, що прийшла на заміну старих майстерень ДТО. Фабрика в Красно Село будувала трамваї до 1991 року. Останній побудований на ній трамвай, Т8М-900 продовжує експлуатуватись (станом на 2009 рік). Від 1991 року підприємство займається виключно ремонтними роботами старих трамваїв.

Перша лінія стандартної колії (1435 мм) була відкрита 7 вересня 1987 року, друга — 1995 року, вона ж лишається останньою трамвайною лінією, прокладеною в Софії.

Опис системи 
Загальна довжина трамвайної мережі в Софії становить 308 км, з них на стандартну колію (1435 мм) припадає лише 40 км (лінії 20 та 22), решта — вузькоколійка (1000 мм). 

Загалом у Софії 18 маршрутів (ліній).

Рухомий склад

Вузька колія 
Починаючи від 1930-х років трамвайні вагони для Софії будувались у Болгарії (див. вище). Спершу це були двохосьові вагони, але вже у 1970-х в експлуатації двохосьові вагони були замінені з'єднаними шести- і восьмиосьовими трамваями болгарського виробництва. У 1991—2000 роках для вузькоколійної мережі в Чехії було придбано 57 трамваїв Tatra T6A2. У той же період із німецького Галле надійшло 20 вживаних трамваїв Tatra KT4D.

Від 1991 року трамвайна фабрика в Софії модернізувала шестиосьові трамваї, подовживши їх шляхом додавання ще однієї секції (таким чином трамваї ставали восьмиосьовими). У такий спосіб було модернізовано 38 трамваїв: спершу 14 трамваїв дістали високопідлогову секцію, згодом ще 24 трамваї були обладнані низькопідлоговою секцією. 

Від 2006 року софійська трамвайна фабрика співпрацює з чеськими фірмами Inekon та Pars. Це спільне підприємство модернізувало ще 18 шестиосьових трамваїв, оснастивши їх додатковою низькопідлоговою секцією.

Стандартна колія 
Трамваї для першої лінії стандартної колії будувались на трамвайній фабриці в Софії, але під час їхнього використання виникали численні проблеми, тому у 1989—90 роках для ліній стандартної колії в Чехії було закуплено 37 трамваїв Tatra T6B5.

Пізніше з Бонна надійшли вживані трамваї Grossraum і шести- та восьмиосьові трамваї Düwag.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт міського транспорту Софії 
 Сторінка Софійського електротранспорту на transphoto.ru («суміщений трамвайно-тролейбусний сайт») 

Транспорт Софії
Трамвайні системи Болгарії
Засновані 1901